Мариана Клавено (; род. ) — американская телевизионная актриса.

Карьера 
Клавено наиболее известна по своей роли Лорены Красики в телесериале «Настоящая кровь», где она снималась с 2008 по 2012 год. Вместе с актёрским составом она номинировалась на премию «Спутник» в 2009 году, и Гильдии киноактёров США в 2010 году. Ранее она сыграла роль злодейки, похищающей детей Гейл О’Грэйди в фильме канала Lifetime 2007 года «Контракт с незнакомкой», а также была гостем в сериалах «Скорая помощь» и «Гавайи 5.0».

В 2012 году, Клавено была утверждена на роль в ситкоме Mockingbird Lane, однако позже она была заменена Поршей Де Росси из-за контракта Клавено с другим пилотом сериала «Коварные горничные». изначально планировался к выходу на ABC, однако тот не дал проекту зелёный свет, и после сериал переехал на Lifetime, а его премьера состоялась летом 2013 года. Она покинула шоу после одного сезона, хотя появлялась во втором сезоне на нерегулярной основе. В 2014 году, Клавено получила одну из главных ролей в сериале CBS «Сталкер».

Личная жизнь 
В октябре 2010 года Клавено обручилась с актёром Луисом Патино.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета